Junger ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Junger (1947), deutscher Basketballspieler
 Franz Junger (1882–1934), österreichischer bzw. Südtiroler Schriftsteller
 Gil Junger (* 1954), US-amerikanischer Regisseur und Produzent
 Horst Junger (* 1969), österreichischer Fußballspieler
 Jelena Wladimirowna Junger (1910–1999), sowjetische bzw. russische Theater- und Film-Schauspielerin 
 Josine Junger-Tas (1929–2011), niederländische Soziologin und Kriminologin
 Michael Junger (1828–1900), Mineraloge
 Sebastian Junger (* 1962), US-amerikanischer Autor, Journalist und Dokumentarfilmer
 Ulrich Junger, deutscher Boxer
 Wiebke Junger (* 1975), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 William L. Jungers (* 1948), US-amerikanischer Paläoanthropologe